Ботусино — название населённых пунктов.

Россия 
 Ботусино — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Ботусино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.